Gessendorf ist der Ortsname von

 Gessendorf (Duggendorf), Ortsteil der Gemeinde Duggendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Gessendorf (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern
 Gessendorf (Föritztal), Ortsteil der Gemeinde Föritztal, Landkreis Sonneberg, Thüringen

Gessendorf ist der Nachname von

 Mechthild Gessendorf (* 1937), deutsche Opernsängerin (Sopran)